Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Penny Johnson e Paula Smith 6-1, 6-0.

Teste di serie 

Assente
 Mima Jaušovec /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)
 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (semifinali)

 Sherry Acker /  Renée Richards (secondo turno)
 Regina Maršíková /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Brigette Cuypers /  Laura duPont (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Janet Wright (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1979